Bernmühle ist der Ortsname von

 Bernmühle (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Bernmühle (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
Siehe auch
 Bärmühle
 Bärnmühle
 Bärenmühle